Норьега ) — испанская фамилия.
Известные носители:

 Норьега, Адан (род. 1947) — мексиканский хоккеист на траве.
 Норьега, Адела (род. 1969) — мексиканская актриса.
 Норьега, Зенон (1900—1957) — временный президент Перу (1950).
 Норьега, Карлос Исмаэль (род. 1959) — подполковник морской авиации США, американский астронавт.
 Норьега, Луис Мигель (род. 1985) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Пуэбла».
 Норьега, Мануэль (1934—2017) — диктатор Панамы в 1983—1989 годах.
 Норьега, Эдуардо (род. 1973) — испанский киноактёр.